Das South Africa 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Durban. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 23. bis 29. April 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 TennisForum.com

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Durban